Километро Онсе има више значења:

 Километро Онсе (Зитакуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Километро Онсе (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Километро Онсе (Аматлан де лос Рејес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Километро Онсе (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Километро Онсе (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Километро Онсе (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Километро Онсе (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику